Duran Çetin (1964. február 15.) török történet- és regényíró. 1964-ben született Apasaraycik falujában, Cumtara körzetében, Konya tartományában, Törökországban. Nős, és két gyermeke van.

Életrajz 
Duran Çetin Apasaraycik falujában született, Cumra körzetében, Konyában, Törökországban. Tanulmányait a település általános iskolájában, és azután egy egyházi szakiskolában (Imam hatip Lisesi), 1981-ben Cumra-ban végezte.

1986-ban diplomát szerzett a Szeldzsuk Egyetem Hittudományi Karán. A történetei és cikkei megjelentek az Edebiyat Otağı, Berceste, Yeni Kardelen, Son Cağrı, Vuslat, Müsvede, Yedi Iklim, Dergah, Hece Címen és helyi újságokban.
Ezeket szintén közzé tették internetes oldalakon mint pl.: edebistan.com, Kırkikindi, hikayeler.net, Hikayeler arşivi, Edebiyat Ufku, iz edebiyat, Sanat Alemi.

Az első cikke 1990-ben jelent meg az „iki Eylül” (Két szeptember), az Eskişehir helyi újságban. 

Duran Çetin készített, és bemutatott rádióműsorokat, különböző területeken. Jelenleg készít, és bemutat egy műsort, "Our Culture world" (Kulturális világunk) a KONTV-n.

Duran Çetin tagja a Szerzői Egyesület Tanácsának Konyában.

Törökül megjelent művei

Regények
 Bir Adım Ötesi – One Step Beyond, Beka Publishing, Isztambul, 2002
 Yolun Sonu – A vége az út, Beka Publishing, Isztambul, 2004
 Portakal Kızım – Narancs Lány, Beka Publishing, Isztambul, 2005
 Toprak Gönüllüler – Föld önkéntesek, Beka Publishing, Isztambul, 2008
 Portakal Kızım Sadece Ben – Narancs Lány, Csak én, Beka Publishing, Isztambul, 2010
 Cüneyt, Beka Yayınları, İstanbul, 2012
 Tebessüm Öğretmen ve Öğrencileri, Nar Publishing, İstanbul, 2012
 Muhteşem Yükseliş, Karatay Akademi Publishing, Konya, 2013
 Çılgın Okul, Nar Publishing, İstanbul, 2013

Novellák
 Bir Kucak Sevgi – Szerelem Lap, Beka Publishing, Isztambul, 2000
 Güller Solmasın – Rózsa elhervad, Beka Publishing, Isztambul, 2000
 Kırmızı Kardelenler – Vörös Hóvirágok, Beka Publishing, Isztambul, 2003
 Sana Bir Müjdem Var – Van egy evangélium van, Beka Publishing, Isztambul, 2006
 Gözlerdeki Mutluluk – A boldogság a szemében, Beka Publishing, Isztambul, 2007
 Minik Göl – Kis – tó, Koski Publishing, Kónya, 2009
 Büyük Ödül – Nagydíj, Beka Publishing, Isztambul, 2009
 Balkondaki Adam – Adam erkély, Beka Publishing, Isztambul, 2009
 Kül Yığını – Ash Pile, Beka Publishing, Isztambul, 2010
 Bir Yudum Şehir – A Sip város, község Meram Publishing, Kónya, 2011
 Bekleyiş – Elvárás Meram önkormányzat Publishing, Kónya, 2011

Mesék
 Gökkuşağı Yolculuğu – Rainbow Utazás, Gonca Publishing, Isztambul, 2010
 Macera Peşinde – Kaland – kereső, Meram önkormányzat Publishing, Kónya, 2011

Díjak 
 2009: A 46. Könyvtári Hét könyvének a díja
 2010: „Az év sikeres újságírója” díj az újságírók egyesületétől a kultúra területén

Külső hivatkozások
Hivatalos honlap (angolul) (törökül)
Wikipédiá  (angolul)
beyazgazete  (törökül)
kim kimdir  (törökül)
Gönülleri Toprak Gibiydi(Söyleşi)   (törökül)
Balkondaki Adamın Öyküsü   (törökül)

Török költők, írók
1964-ben született személyek
Törökök
Élő személyek